Бахмутка:

 Бахмутка (раніше — Бахмут) — річка в Донецькій області, права притока Сіверського Дінця.
 Бахмутка — річка в Донецьку, права притока Кальміусу, впадає в нього на території Донецького металургійного заводу.
 Бахмутка — річка в Одеській області, права притока Когильника.
 Бахмутка — місцева назва дороги Лисичанськ — Луганськ, що відноситься до траси  та що є найбільшою транспортною артерією частини Луганської області, обмеженої річками Сіверський Донець та Луганка.